Cabinet du roi peut désigner :
 Cabinet du roi, un service administratif des rois de France qui, composé de domestiques, faisait partie de l'administration dite de la « Maison du Roi » ;
 cabinet d'Histoire naturelle, dit aussi le « cabinet du roi », un bâtiment de nos jours disparu et situé autrefois au Jardin des plantes, à Paris ;
 Cabinet du Conseil, dit aussi le « cabinet du roi », une pièce du château de Versailles où au  les rois Louis XIV et Louis XV réunissaient leur Conseil des ministres ;
 cabinet des Médailles du roi, dit aussi le « cabinet du roi », une pièce qui d'abord fut aménagée dans l'hôtel de Lambert, à Paris, puis déplacée dans l'hôtel de Nevers, aussi à Paris.
 Cabinet du roi, un outil de diffusion artistique par les estampes du pouvoir royal sous la monarchie d'Ancien Régime en France.